een eiland in de voormalige Haarlemmermeer, Beinsdorp (eiland)
 een dorp in de Haarlemmermeer, Beinsdorp (Haarlemmermeer)
 een wijk bij Ter Apel, Burgemeester Beinsdorp